

Mitologia greca 
 Ergino – argonauta, figlio di Poseidone
 Ergino – re di Orcomeno, figlio di Climeno